Milak bezeichnet:
 den Oberlauf des Flusses Jhanji in Nagaland (Indien)

Milak oder Milák ist der Familienname folgender Personen:
 Alen Milak (* 1984), luxemburgischer Fußballspieler
 Kristóf Milák (* 2000), ungarischer Schwimmer
 Radenko Milak (* 1980), bosnischer Künstler

MilAk oder MILAK ist ein Kunstwort und eine Abkürzung für Militärakademie und wird sowohl in Österreich wie auch in der Schweiz verwendet.
 Theresianische Militärakademie Österreichisches Bundesheer
 Militärakademie an der ETH Zürich Schweizer Armee

Siehe auch:
 Milag

Abkürzung